Christie Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Christie Lake (Georgia)
 Christie Lake (Michigan)
 Christie Lake (Wisconsin)